Ben Townley (1984-), pilote de moto-cross néo-zélandais ;
 Charles Townley (1737-1805), antiquaire et collectionneur anglais, qui a donné son nom à une sculpture romaine, la Vénus de Townley ;
 Michael Townley (1942-), un agent secret ;
 William Townley (1866-1950), footballeur et entraîneur anglais ;
 Winfield Townley Scott (1910-1968), poète américain.

Références 

Patronyme anglais